

События

Римская республика 
 Консулы: Гней Домиций Агенобарб и Гай Кассий Лонгин (оба — плебеи); проконсул: Луций Корнелий Сулла (в Киликии); преторы: Гай Валерий Флакк, Гай Эгнаций, Луций Марций Филипп (в Африке) и Марк Геренний; квестор: Гай Юлий Цезарь Страбон Вописк; монетные триумвиры: Авл Постумий Альбин и Гай Публиций Маллеол.
 Сулла назначен наместником Киликии.
 Проконсул Ближней Испании Тит Дидий ведёт войну с кельтиберами, военным трибуном при нём служит Квинт Серторий.
 Проконсул Дальней Испании Публий Лициний Красс ведёт войну с лузитанами.
 Умирает царь Киренаики Птолемей Апион, в своём завещании он передаёт Киренаику Римской республике, однако Сенат отказывается принять наследство и объявляет города Киренаики свободными, но под римским протекторатом.

Азия 
 Царь Сирии Антиох VIII Грип убит своим советником Гераклеоном.
 Согласно постановлению римского Сената, Каппадокия получает независимость. Её жителям позволено самим избрать нового царя.

Китай 
 96—85 — Шаньюй хуннов Хулугу.

Родились 
 96, ок. — Квинт Анхарий (ум. после 55 до н. э.), квестор ок. 65 до н. э. в Македонии, народный трибун в 59 и проконсул Македонии в 55 гг. до н. э.;
 96, ок. — Луций Кальпурний Бестия (ум. ок. 43 до н. э.), катилинарий. По иронии судьбы, пять раз был подзащитным Цицерона. Плебейский трибун в 62 и эдил ок. 59 гг. до н. э. Возможно, погиб в одном из боёв под Мутиной;
 96, ок. — Гней Планций (ум. после 45 до н. э.), квестор 58 года до н. э., народный трибун 56 года до н. э. и курульный эдил 54 года до н. э. Друг Марка Туллия Цицерона.

Скончались 
 Птолемей Апион — царь Киренаики;
 Цзюйдихоу — шаньюй хунну со 101 года до н. э.

См. также

Примечания